Гіперболоїд інженера Гаріна (роман)
 Гіперболоїд інженера Гаріна (фільм)